Ел Ботин има више значења:

 Ел Ботин (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ботин (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ботин (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ботин (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ботин (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику